Vrijdagmarkt (Antwerpen)
Vrijdagmarkt (Brugge)
Vrijdagmarkt (Gent)